

Codici 
 dul – codice ISO 639-3 della lingua alabat islad agta

Geografia
 Důl, comune della Repubblica Ceca